(ur. 1950) – szwajcarski dyplomata
  (ur. 1960) – szwajcarski prawnik
  (ur. 1966) – szwajcarski gimnastyk
  (ur. 1967) – austriacki lekarz
  (ur. 1988) – niemiecki piłkarz
 Markus Müller (ur. 2002) – austriacki skoczek narciarski

Zobacz też 
 Marcus Miller (ur. 1959) – amerykański muzyk
 Markus Miller (ur. 1982) – niemiecki piłkarz